Dit is de wereldranglijst van juli 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 juli 1995.

Mannen 07